Элилтон Араужу дос Сантос также известный, как Этто (; 8 марта 1981, Валенти) — бразильский футболист, защитник.

Биография 
Начал профессиональную карьеру в бразильском клубе «Витория» (Салвадор), в команде играл вместе с такими игроками как: Леилтон, Алсидес и Дуду Сеаренсе. После играл за «Крисиуму» и «Парану». В 2005 году выступал за «Атлетико Паранаэнсе», в команде играл вместе с бывшим игроком донецкого «Шахтёра» Фернандиньо.

30 августа 2005 года перешёл в загребское «Динамо», подписав пятилетний контракт. В команде дебютировал 17 сентября 2005 года в матче против «Загреба» (4:0). В сезоне 2005/06 вместе с командой выиграл чемпионат Хорватии. Этто провёл 24 матча и забил 5 голов. Также в этом сезоне «Динамо» выиграло Суперкубок Хорватии обыграв «Риеку» (4:1), Этто забил один из голов.

Также вместе с командой Этто участвовал в квалификации к Лиге чемпионов. Сначала синие обыграли литовский «Экранас», но после проиграли лондонскому «Арсеналу» и продолжили выступать в Кубке УЕФА. Но и там «Динамо» потерпело поражение от французского «Осера». Этто сыграл в 3 матчах Лиги чемпионов и 2 матчах Кубка УЕФА.

В сезоне 2006/07 «Динамо» выиграло чемпионат и Кубок Хорватии. В чемпионате Этто провёл 13 матчей и забил 1 гол.

Летом 2007 года «Динамо» снова выступал в квалификации к Лиге чемпионов. Динамо обыграла азербайджанский «Хазар-Ленкорань» и словенский «Домжале». Но вылетела из турнира в Кубок УЕФА из-за поражения немецкого «Вердера». Этто провёл 6 матчей и забил 1 гол. В первом круге «Динамо» сенсационно обыграло голландский «Аякс» и попало в групповой турнир. В группе «Динамо» заняло 4 место уступив «Гамбургу», «Базелю» и «Бранну», но опередив французский «Ренн». Всего в Лиги Чемпионов он провёл 6 матчей.

В январе 2007 года получил хорватское гражданство и мог быть задействован за национальную сборную Хорватии.

Сезон 2007/08 для «Динамо» прошёл удачно — команда выиграла чемпионат и Кубок, в финале загребцы обыграли извечного соперника сплитский «Хайдук».

Вместе с командой Этто снова участвовал в квалификации к Лиге чемпионов. Сначала «динамовцы» обыграли североирландский «Линфилд» и словенский «Домжале». Но в следующем раунде «Динамо» проиграло украинскому «Шахтёру» из города Донецк. Оба матча «Динамо» проиграло, первый гостевой (2:0) и домашний (1:3). После того как «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов клуб начал выступления в Кубке УЕФА. В первом раунде «Динамо» обыграло чешскую «Спарту». Первый матч на Максимире закончился ничьей (0:0). Второй матч также закончился ничьей (3:3). За счёт голов на выезде «Динамо» пробилась в групповой турнир. В группе «Динамо» заняло последние 5 место уступив российскому «Спартаку», голландскому НЕКу, английскому «Тоттенхэму» и итальянскому «Удинезе».

Чемпионат Хорватии 2008/09 «Динамо» выиграло, Этто провёл 16 матч и забил 1 гол. В этом же сезоне «Динамо» выиграло и Кубок Хорватии, в финале обыграв сплитский «Хайдук».

Достижения 
 Чемпион Хорватии (4): 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Кубка Хорватии (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Суперкубка Хорватии (1): 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Динамо» Загреб 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Парана»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Баку»